Эмиль Жоли ( ) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик в 1929—1936 годах. Победитель многодневной велогонки Тур Бельгии (1930).

Достижения 

 1927
 9-й Льеж — Бастонь — Льеж
 1928
 1-й Гран-при Франсуа Фабера
 1929
 1-й Circuit de Paris
 6-й Париж — Рубе
 10-й Париж — Брюссель
 1930
 1-й Тур Бельгии — Генеральная классификация
 1-й — Этапы 2 и 3
 1-й Circuit de Paris
 3-й Circuit du Morbihan
 3-й Тур Фландрии
 4-й Париж — Рубе
 9-й Париж — Брюссель
 1931
 1-й Париж — Рен
 1-й Париж — Лимож
 2-й Чемпионат Бельгии — Групповая гонка
 5-й Париж — Рубе
 6-й Париж — Брюссель
 7-й Тур Фландрии
 1932
 1-й Tour de l'Ouest
 3-й Circuit du Morbihan
 1933
 3-й Circuit de Paris
 7-й Париж — Тур
 9-й Париж — Брюссель
 1934
 3-й Гран-при Фурми
 1935
 1-й — Этап 4 Тур Бельгии

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 Жоли, Эмиль на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонщики Бельгии